Tabletop (engl. für ‚Tischfläche, -platte‘) steht für

 Tabletop, ein Strategiespiel-Typ (mit Figuren auf einer Tischplatte)
 Anordnung von Objekten auf einer Tischplatte für die Fotografie, siehe Tabletop-Fotografie
 Tabletop (Gerät), ein interaktiver Tisch, typischerweise mit einem Multi-Touch-Screen (z. B. Microsoft PixelSense)
 Tabletop (Sport), ein Trick im BMX-Sport

Namensbestandteil von Naturschutzgebieten:
 Table Top Wilderness, Bereich im Schutzgebiet Sonoran Desert National Monument, USA
 Tabletop Nature Reserve, Australien

TableTop steht für:
 TableTop (Webserie), eine im Internet ausgestrahlte Show über Brettspiele

Siehe auch: 
 Desktop
 Nenngröße TT (TT für table top), eine Größeneinheit für Modelleisenbahnen